Гур-Эми́р ( от  «Гробница эмира») — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура), его наставника Мир Сайид Барака, и некоторых членов семьи Тимура — (Тимуридов) в Самарканде (Узбекистан). Также интерпретируется как "Гури Мир" — могила миров, имеется в виду Мир Саид Барака.

В 2014 году решением Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ внесён в список достопримечательностей «Жемчужин Содружества».

История 
Воздвигнутый по инициативе и на средства Тимура в 1404 году, шедевр персидского зодчества (стиль азери) эпохи Тимуридов занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Главным архитектором мавзолея был выходец из иранского города Исфаган — Махмуд Исфахани.

Усыпальница Тимуридов (официальное название с 2009 года)  для известных памятников архитектуры эпохи Великих Моголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в своё время были правящей династией Северной Индии.

Строительство 

В 1403 году после военного похода на Османскую империю умер престолонаследник Тимура Мухаммад Султан. Вернувшись в Самарканд осенью 1404 года Тимур приказал для своего внука построить мавзолей, ставший семейной усыпальницей Гур-Эмир. Мавзолей построен в юго-восточной части средневекового Самарканда, рядом с медресе и ханакой Мухаммад Султана. 

Тимур умер во время похода в Китае. В январе 1405 года он прибыл в город Отрар (развалины его — недалеко от впадения Арыси в Сыр-Дарью), где заболел и умер (по словам историков — 18 февраля, по надгробному памятнику Тимура — 15-го). Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и вопреки воле Тимура, который завещал чтобы его похоронили в родном Кеше, по инициативе его внука Халил-султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору ещё незавершённом. Официальные траурные мероприятия проведены 18 марта 1405 года внуком Тимура Халиль-Султаном (1405—1409), который захватил самаркандский престол вопреки воле деда, который завещал царство старшему внуку Пир-Мухаммеду.

В правление Улугбека мавзолей стал семейным склепом Тимуридов, сделан дверной проём, чтобы обеспечить вход в мавзолей.

Могилы 
 
В этом архитектурном ансамбле находятся могилы самого Тимура, его сыновей Шахруха (умер в 1447 году в Герате) и Миран-шаха (убит 21 апреля 1408 года в окрестностях Тебриза), внуков — Улугбека (1394-1449) и Мухаммад Султана, а также тимуридов Абдулло Мирзо, Абдурахмон Мирзо, учителя и наставника Тимура Мир Саид Барака. По воле младшего сына Тимура Шахруха, останки Мир Саид Барака захоронены в мавзолее Гур Эмир. Тимур был мусульманином и поклонником суфийских орденов. Главным духовным наставником Тимура был потомок пророка Мухаммеда, шейх Мир Саид Барака. Именно он вручил Тимуру символы власти: барабан и знамя, когда он пришёл к власти в 1370 году. Мир Сейид Береке предсказал эмиру великое будущее. Он сопровождал Тимура в его больших походах. В 1391 году он благословил его перед битвой с Тохтамышем. В 1403 году они вместе оплакивали неожиданно скончавшегося престолонаследника — Мухаммад-Султана. По данным арабского историка Ибн Арабшаха Тимур постоянно говорил: «Все что я достиг в государстве и завоеванные мною сильнейшие страны — все это достигнуто из-за молитвы и благословения шейха Шамсуддина ал-Хаворийа и вся нашедшая удача только от Саида Бараки». Поэтому у его ног был похоронен и сам Тимур.

Улугбек для надгробия Тимура привёз в Самарканд два куска нефрита в качестве трофея из своего похода 828 года хиджры (1425 год) через Среднюю Азию до Юлдуза. Согласно Н. И. Веселовскому, ещё Тимур велел перенести в Самарканд три куска нефрита, но смог привести только один. Два других увезены Улугбеком. В усыпальнице Гур-Эмир под надгробием покоился прах Тамерлана, а ныне хранится в подземном склепе. 

В 1447 году останки Шахруха умершего в Герате, были привезены в Самарканд его дочерью Паянде-султан бегим.

На возвышении усыпальницы за мраморной оградой находится неизвестное надгробие потомка пророка Мухаммада — саида Сайида Умара. По версии Т. Саидкулова, это мог быть шейх ад-дин Куляль. В мавзолее также похоронен сын Абу Саида — тимурида и внука узбекского хана Абулхайрхана от дочери Хан-хаде бегим — Мухаммад Султан.

Склеп 
Как сообщал в 1868 году В. В. Радлов, "Около самого входа в мавзолей в полу имеется люк, от которого идет лестница, ведущая в обширный склеп под мавзолеем. Он построен из грубых кирпичей, прекрасно сохранившихся, но без всяких украшений и неоштукатуренных. В этом склепе как раз под надгробиями мавзолея лежат также семь надгробий, плоских мраморных плит".

Последующие столетия 
Осенью 1404 года мавзолей Гур-Эмир посетил испанский посол Руй Гонзалес де Клавихо, который дал краткое описание здания.

В ходе Центрально-азиатского похода Надир-шаха (первого шаха Иранской империи из династии Афшаров) 1737—1740 годов его войска атаковали и захватили Самарканд (См. Взятие Самарканда Надир-шахом).
В 1841 году российский посланник Н. В. Ханыков писал следующее о Гур-Эмире:Гроб Амира-Тимура. Он поставлен в высоком 8-ми угольном здании покрытом возвышенным куполом; внутренность этого строения состоит из двух комнат: 1-я, есть как бы придел самой мечети заключающий надгробный памятник Тимурлянга, пол её устлан белыми мраморными плитами стены же испещрены надписями из Корана и кое где весьма хорошо сохранившейся позолотой, в средине 2-й комнаты на мраморном пьедестале, окружённом решёткой высеченной из того же камня стоит надгробной камень Тимура имеющий форму усечённой 4-х угольной пирамиды фута в три вышиною и футов от 5 до 6 длиною, поставленной на верхнее своё сечение, цвет его темно-зелёный переходящий в чёрный и он весьма хорошо выполирован. Надяр-Шах при взятии Самарканда велел его привезти к себе и при этом случае его раскололи надвое, вокруг сего памятника расположены плиты белого мрамора, составляющие надгробные доски семейства Амира-Тимура. Под описанной нами комнатой находится склеп, в которой спускаются почти на четвереньках, они содержит самые гробы выше названных лиц и места где они похоронены, означены мраморными плитами с надписями.Венгерский учёный-востоковед Арминий Вамбери, посетивший Самарканд в 1863 году, писал следующее о Гур-Эмире:Турбати Тимур (могила Тимура) находится к юго-востоку от города. Здесь стоит красивый мавзолей с великолепным куполом, окружённый стеной. По обеим сторонам довольно высоких ворот — два маленьких, похожих на большой, купола. Пространство между стеной и мавзолеем засажено деревьями, должно быть, это был сад, но теперь всё это в страшном запустении. Вход в мавзолей — с востока, фронтон его, согласно предписанию, обращён к Мекке (кибла).

В 1868 году российские войска под руководством генерала Н. Н. Головачева захватили Самарканд. Вскоре после падения Самарканда взята сильная крепость Катта-Курган, а 2 июня 1868 года эмир потерпел окончательное поражение на Зерабулакских высотах и запросил мира. По мирному договору 23 июня 1868 года, Бухарское ханство уступило России Самаркандское, Катта-Курганское, Пенджекентское и Ургутское бекства.

Согласно А. А. Керсновскому, когда батальон А. Е. Баранова вошёл в Самарканд, эмир запросил аман, Бухара признала над собой протекторат России, уступила Самарканд и все земли до Зарабулака.

Летом 1868 года в Самарканде побывал тюрколог В. В. Радлов, который дал следующее описание Гур-эмира как:"сохранившийся лучше других — усыпальница Тимур-Ленга, завоевателя мира, Тюрбети-Тимур. Она построена из кирпича, покрытого снаружи глазурью, так что наружные стены украшены художественными мозаичными арабесками. Мавзолей восьмигранный, с покрытым синей глазурью куполом в форме дыни. По сторонам купола возвышаются две мощные высокие колонны, сложенные из кирпича. Раньше в них вела наверх винтовая лестница, теперь по ней можно взобраться лишь с опасностью для жизни. Колонны также покрыты мозаичным узором из глазурованного кирпича".В 1871 году военный инженер З. Э. Жижемский подвёл к мавзолею дорогу, которая cвязывала этот памятник с крепостью и начавшим в это время застраиваться новым городом.

К началу XX века сохранились только фундаменты медресе и ханаки, портал главного входа и часть одного из четырёх минаретов.

Архитектура

Экстерьер 
Гур-Эмир представляет собой однокупольное здание со склепом. Он выделяется простотой конструкции и торжественной монументальностью архитектуры.

Доминирует огромный ребристый купол (диаметр купола 15 метров, высота 12,5 метров), немного нависающий над цилиндрическим барабаном. Нижняя часть здания представляет восьмигранник, который почти скрыт множеством позднейших пристроек. К северу обращён небольшой портал. На долю купола и барабана приходится более половины общей высоты здания.

В Гур-Эмире к тимуровскому времени относится только главное здание мавзолея. В изразцовой декорации здания мавзолея решительно господствует крупная мозаика из квадратных и продолговатых поливных кирпичей — тёмно-синих, голубых и белых. Но только рёбра купола и сталактитового перехода к нему от барабана были сплошь покрыты поливными кирпичами. На барабане же орнаментальные мотивы и надписи выполнены по фону из жёлтых терракотовых облицовочных кирпичей.

Вывезенные предметы мавзолея 
Генерал-лейтенант Баранов, который увлекался историей, решил взять с собой небольшой кусок ограды, обнаруженный в 2015 году в Екатеринбурге. За эту находку на Урало-Сибирской выставке он даже получил большую серебряную медаль с формулировкой «за редкий в историческом отношении памятник». Над входной боковой дверью до 1905 года находилась прекрасно выполненная белыми буквами по синему фону изразцовая мозаичная надпись: «Это могила султана мира эмира Тимура Гурагана…». Её копия ныне выставлена над резной дверью. В 1905 году плита с надписью выломана грабителями, а в 1906 году приобретена за 10 000 франков в Константинополе для Музея Фридриха в Берлине. Благодаря участию российских дипломатов и сумме в 6 000 марок артефакт удалось доставить в Санкт-Петербург и ныне хранится в Эрмитаже. Были вывезены из Самарканда в Петербург и резные арчового дерева двери (рубеж XIV—XV веков) с инкрустацией из кости и перламутра (с растительным орнаментом, дополненным изображением вазы, букетом цветов, звёздами, полукрестами в квадратной рамке и арабской надписью сверху).

Интерьер 
Внутри здания стены внизу украшены мраморной панелью с вставками из зелёного серпентина и фризами резных надписей, а выше расписаны синей краской и золотом. Рельефные розетки на плафоне купола имитируют звёздное небо. Декоративное убранство дополняют ажурные решётки на окнах и мраморная ограда вокруг надгробий, но они являются лишь декорацией, настоящие находятся в подвале.

В первые годы после смерти эмира Тимура помещение мавзолея было богато убрано предметами вооружения и утвари.

Склеп, находящийся в подвале мавзолея, в отличие от верхнего помещения имеет низкий потолок без декора. Здесь находятся настоящие могилы духовного наставника Тимура, его детей, внуков, которые расположены так же, как и декоративные надгробия на верхнем этаже.

В глубине ниши входного портала среди мозаичного узора запечатлено имя одного из создателей памятника — зодчего Мухаммада ибн Махмуда Исфагани.

Надписи на стенах и дверях 
В орнаментации преобладают надписи, порой сильно геометризированные. На барабане огромными буквами уложено кругом несколько раз «вечность богу» и меньшими буквами в верхней строчке — «хвала богу». А на боковых и задних гранях основного восьмиугольного здания чередуются то наклонённые в разные стороны, то опрокинутые три слова: «раб божий Мухаммед».

На дверях мавзолея, представленных в экспозиции Эрмитажа, имеется надпись: «Поистине (этот) мир и богатство (даны) в долг царю». Другая дверь мавзолея содержит надпись: «Власть принадлежит Богу. Да будет успешным завершение!».

 Сказал Аллах благословенный и всевышний: Кто войдёт сюда, тот найдёт спасение!
 Вот рай, который обещан нам — войдите в него, оставаясь в нём навеки!
 Сказал Пророк, да будет над ним мир: счастлив тот, кто откажется от мира раньше, чем мир откажется от него; приготовит себе могилу раньше, чем войдёт в неё; угодит своему Господу раньше, чем свидится с Ним.

Тронный камень Кукташ
До 1868 года в восстановленном позже тронном зале Тимура находился тронный камень Кукташ (голубой камень в переводе с тюркского). На протяжении XV—XIX веков на тронном камне Тимуридов — Кукташе, находившемся во дворце, происходили церемонии восхождения на престол среднеазиатских правителей из различных династий начиная с тимуридов и до мангытов. Хотя столицей Бухарского эмирата была Бухара, узбекские эмиры Бухары Хайдар, Насрулла и Музаффар проводили обряд коронации именно в Самарканде, на Кукташе. Последний раз обряд коронации происходил в 1861 году, когда проводилась церемония восхождения на престол эмира Музаффара.

В 1920-е годы бывший дворец бухарских эмиров был окончательно разрушен советскими властями, а тронный камень — Кукташ несколько раз переносился, пока в 1960-е годы не оказался во дворике мавзолея Гур-Эмир, где и находится в настоящее время.

Вскрытие могил в 1941 году 
В июне 1941 года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Тимура и его родственников. Официальным поводом послужил юбилей узбекского поэта Алишера Навои. В состав экспедиции вошли заместитель председателя Совета Народных Комиссаров УзССР, а также историк и знаток древних языков профессор Т. Н. Кара-Ниязов, писатель С.Айни, ученый-востоковед А. А. Семенов, скульптор-антрополог М. М. Герасимов и археолог М. Е. Массон. В качестве членов экспедиции присутствовали археологи В. А. Шишкин и Яхья Гулямов, литературовед Хади Зарипов, писатель М. И. Шевердин, антрополог Л. В. Ошанин. Снимать процесс вскрытия могил доверили молодому кинооператору М. Каюмову.

По другой версии, в 1941 году в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист» (постройка осуществлена в 1970 году рядом с усыпальницей Амира Темура) вода затопила склеп, отчего началось разрушение останков Тимура. В попытках предотвратить гибель захоронения к раскопкам приступила группа учёных под руководством антрополога Михаила Михайловича Герасимова. Созданная особая Правительственная экспедиция УзССР Т. Н. Кары-Ниязовым преследовала задачу в ходе экспедиции установить подлинность погребений, выяснить похоронный ритуал и другие обстоятельства, связанные с погребением Тимура и его потомков, тщательное антропологическое изучение останков и проверка легендарных историй, сохранившихся в устных преданиях и древних летописях, а также создание скульптурных портретов погребённых. Раскопки породили легенду о «Духе Тамерлана» (См. ниже).

Реставрационные работы 
Первые реставрационные работы проводили Тимуриды Мавераннахра, начиная с XVII века бабуриды Индии в память своего предка Тимура ежегодно отправляли солидные суммы на ремонт здания мавзолея, например, в 1621 году в Самарканд прибыл посланник бабурида Джахангира (1605—1627), который привёз 30 тысяч рупий, из которых 5 тысяч предназначались для гробницы Амир Тимура.

В 1916 году переложен свод над склепом и заново переделаны каменные полы. В 1950-х годах отреставрированы наружные купола и глазурь.

В 1967 году в связи с подготовкой к празднованию 2500-летнего юбилея Самарканда по инициативе Ш. Рашидова начаты масштабные работы по восстановлению комплекса.

После объявления независимости республики в 1991 году, по инициативе первого президента Узбекистана И. А. Каримова, в 1996 году к 660-летию со дня рождения Амир Тимура по фотографиям и обмерным чертежам, сделанным в XIX веке, восстановлено два минарета.

Мавзолей Рухабад и мавзолей Аксарай 

Недалеко от памятника Гур-Эмир расположены два маленьких сооружения: мавзолей Рухабад и мавзолей Аксарай. Все три мавзолея часто рассматривают как один ансамбль из-за их близкого расположения. Кроме этого был ещё недалеко мавзолей Кутби-Чаардахум шейха Нуруддина Басира, построенный Тимуром в 1371 году. По словам В. Л. Вяткина, мавзолей Нуруддина Басира в самаркандской цитадели назывался ханакой и был уничтожен при русском владычестве.

По словам В.Вяткина мавзолей над мазаром Кутби Чаардахума " был уничтожен русскими при устройстве теперешней крепости".

Перенесение в Гур-Эмир тела Улугбека, убитого в октябре 1449 года, произошло в правление Абдулы (1450—1451). После этого не известно случаев погребения внутри Гур-Эмире, хотя династия Тимуридов правила Самаркандом ещё полвека.

Легенды

Легенда о Надир-шахе 

По легенде в 1740 году персидский военачальник Надир-шах вывез надгробье Тамерлана, сделанное из цельной глыбы нефрита.

Дух Тамерлана 
«Дух Тамерлана» — археологическая легенда о том, что Великая Отечественная война началась из-за вскрытия гробницы Тамерлана, выпустившей дух войны. Миф основан на том, что раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист». Строители гостиницы перекрыли один из арыков и вода затопила склеп. Началось разрушение останков Тимура — их покрыли кристаллики гипса. В попытках предотвратить гибель захоронения древнего властителя к раскопкам приступила группа учёных под руководством Михаила Михайловича Герасимова. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о «духе Тамерлана».

Автором мифа о начале войны по причине вскрытия гробницы является присутствовавший при этом оператор советского кино Малик Каюмович Каюмов. Кроме него в экспедиции принимали участие археологи Ташмухамед Ниязович Кары-Ниязов и А. А. Семёнов, антрополог М. М. Герасимов, писатель и филолог Садриддин Айни и его сын Камал. 

1 января 2004 года на телевидении был показан документальный фильм режиссера Александра Фетисова «Проклятие Тамерлана», цитируемый многими весьма неточно.

30 ноября 2012 года в сетевом издании Правда.Ру, была опубликована статья Антона Евсеева «Проклятия гробницы Тамерлана не существует».

Тенденциозность данного издания и направленность его не на установление научных фактов, а на публикацию политических предпочтений редакции подтверждается самим текстом рубрики с общей направленностью «разоблачение мифов»: «Не так давно «Правда. Ру» публиковала статью, в которой развенчивался миф о проклятии фараонов (желающие могут ознакомиться с ней здесь). Однако следует заметить, что и у нас тоже существует весьма похожий миф, в который многие до сих пор верят. Речь идет о так называемом проклятии Тамерлана.

Малику Каюмову в этой статье приписываются якобы произнесенные им утверждения, что на надгробии значилась надпись: «Когда я восстану, мир содрогнётся», а внутри гроба — «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».

Однако, прямая запись беседы с Маликом Каюмовым опровергает данные утверждения.

Слова о том, что на надгробной плите Тамерлана содержалась надпись на древнеарабском языке, включающая 16 имен Тимура и цитату из Корана, принадлежат не Малику Каюмову, а арабисту Ахмедхану Абдулатипову.

Иначе звучит и цитата из Корана: «Все мы смертны. Придет время и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас.

Если же кто возгордится и вознесется над другими, или же потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара» («Проклятие Тамерлана» 17:32).

И только после этого приводится рассказ Малика Каюмова о том, что в обеденный перерыв перед самым вскрытием гробницы, он вышел попить чаю и встретил трех старцев, которые сказали ему, что гробницу открывать нельзя, т. к. из-за этого начнется война.

В подтверждение своих слов они дали ему прочесть данную цитату из арабской книги самому.

Далее Малик Каюмов рассказывает, что повел этих старцев к руководителям экспедиции, указывая, как очевидец, точные детали происходящего: порядок приветствия, реакцию руководителей экспедиции на слова старцев и их уход.

Нигде Малик Каюмов в фильме не утверждал, что надпись «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет» была написана на самой надгробной плите.

Слова А. Евсеева: «Ни на фотографиях, ни в экспедиционном журнале этих надписей нет и надпись на большой тёмно-зелёной нефритовой могильной плите содержала перечень предков Тимура, начиная от одной из прабабушек Чингисхана — Аланкувы. Также Каюмов путается в датах, а вопрос о нападении германских войск был решён ещё задолго до вскрытия могилы Тамерлана» — не подтверждены ни одной ссылкой на исследования...

В пользу художественной обработки информации, направленной более на зрелищность издания, чем на установление научных истин, говорит тот факт, что журналист, пытаясь опровергнуть не понравившийся ему факт, сам же и подтверждает его.

Антон Евсеев в данной работе, приводит рассказ другого участника экспедиции — сына С. Айни, Камала Садреддиновича, который прямо подтверждает слова Малика Каюмова о том, что старцы действительно приходили и показывали руководству экспедиции книгу с пророчеством.

Отличие в свидетельствах двух очевидцев состоит лишь в интерпретации написанного в книге. Камал Айни не поверил написанному. Тем не менее, он подтверждает, что также читал на встрече со старцами данный текст.

Таким образом сам факт демонстрации письменного свидетельства, подтверждается двумя независимыми очевидцами.

Таким образом, имеют место два произошедших события:

1) Книга с предупреждением о войне в случае открытия гробницы Тамерлана.

2) Начало войны 22 июня 1941 года, непосредственно после открытия гробницы.

С учетом того, что пророчество не может быть никем научно доказано, сам факт начала военных действий сразу после открытия гробницы, весьма примечателен.

См. также 
 Гумбаз
 Мавзолей Хумаюна
 Тадж-Махал
 Санкт-Петербургская соборная мечеть
 Проклятие фараонов

Примечания

Ссылки

Литература 
 

 В. А. Нильсен. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX — начало XX веков). Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма,1988.-208 с., ISBN 5-635-00009-6
 П.Захидов. Архитектурное созвездие эпохи Темура. Ташкент: Главная редакция издательско-полиграфического концерна «Шарк»,1996.—192 с., 85.113(2)1+63.3(5У)
 Dietrich Brandenburg: Samarkand. Studien zur islamischen Baukunst in Uzbekistan (Zentralasien), Berlin: Hessling, 1972; ISBN 3-7769-0108-X
 Ernst Cohn-Wiener: Turan. Islamische Baukunst in Mittelasien, Berlin: Wasmuth, 1930
 John D. Hoag: Islamische Architektur, Stuttgart: Belser, 1976; ISBN 3-7630-1704-6
 John D. Hoag: Islam, Stuttgart: DVA, 1986; ISBN 3-421-02855-9
 Alfred Renz: Geschichte und Stätten des Islam von Spanien bis Indien, München: Prestel-Verlag, 1977 ISBN 3-7913-0360-0
 Mortimer Wheeler (Hrsg.): Prachtbauten des Ostens. Tempel, Grabstätten und Festungen Asiens''', Frankfurt/Main: Ariel, 1965
 Werner Speiser: Baukunst des Ostens, Essen: Burkhard-Verlag Ernst Heyer, 1964
 Klaus Pander: Zentralasien'', Ostfildern: Dumont, 2005; ISBN 3-7701-3680-2

Ссылки 
 Исторические и архитектурные памятники Самарканда
 Самарканд в фотографиях. Альбом «Мавзолей Гур-Эмир»
 Интернет-Проект «Виртуальный Самарканд»

Всемирное наследие в Узбекистане
Культурное наследие Узбекистана
Культовые сооружения, построенные в 1404 году
1404 год в Узбекистане
Мавзолеи Самарканда
Мавзолеи эпохи Тимуридов